Санта-Комба-Дан:

 Санта-Комба-Дан — город в Португалии.
 Санта-Комба-Дан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.